Сен-Базі́ль-де-ла-Рош () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Ліможа, 20 км на південний схід від Тюля.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Базіль-де-ла-Рош і Аржанта було об'єднано в новий муніципалітет Аржанта-сюр-Дордонь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 128,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Базіль-де-ла-Рош на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Базіль-де-ла-Рош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез